200 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 14 sierpnia, półfinał 15 sierpnia, a finał konkurencji 16 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Złoty medal zdobyła broniąca tytułu mistrzyni olimpijskiej z Aten Kirsty Coventry reprezentująca Zimbabwe. W finale o prawie sekundę poprawiła rekord świata, uzyskawszy czas 2:05,24. Srebro wywalczyła Amerykanka Margaret Hoelzer, która przepłynęła dystans 200 m stylem grzbietowym w 2:06,23. Swój wynik sprzed czterech lat powtórzyła Reiko Nakamura z Japonii, ponownie otrzymując w tej konkurencji brązowy medal. Japonka w finale ustanowiła nowy rekord Azji (2:07,13).

Dwa dni wcześniej, Coventry pobiła jeden z najstarszych rekordów olimpijskich, uzyskawszy czas 2:06,76. Poprzedni rekord należał do trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w tej konkurencji, reprezentantki Węgier Krisztiny Egerszegi, która ustanowiła go na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Coventry poprawiła go o 0,30 s.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem grzbietowym kobiet